Doktor Dolittle – postać
 Doktor Dolittle (film 1967)
 Dr Dolittle (film 1998)
 Dr Dolittle 2
 Dr Dolittle 3